

Geografia 
 Barksdale – comunità non incorporata del Texas
 Barksdale – città del Wisconsin
 Barksdale – comunità non incorporata del Wisconsin
 Barksdale Air Force Base

Persone